Григо́рий Скляр:
 Скляр, Григорий Аникеевич (1917—1943) — Герой Советского Союза.
 Скляр, Григорий Михайлович (1906—1980) — Герой Советского Союза.